Алексей Яшин:
 Яшин, Алексей Афанасьевич (род. 1948) — русский советский писатель, учёный-биофизик.
 Яшин, Алексей Валерьевич (род. 1973) — российский хоккеист.
 Яшин, Алексей Иванович (1919—1991) — министр промышленности строительных материалов СССР.